Hessenmühle ist der Ortsname von

 Hessenmühle (Aurachtal), Ortsteil der Gemeinde Aurachtal, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Hessenmühle (Hofheim in Unterfranken), Ortsteil der Stadt Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge, Bayern
 Hessenmühle (Karbach), Ortsteil des Marktes Karbach, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Hessenmühle (Kleinlüder), Weiler im Ortsteil Kleinlüder der Gemeinde Großenlüder, Landkreis Fulda, Hessen
 Hessenmühle (Pressig), Ortsteil des Marktes Pressig, Landkreis Kronach, Bayern

Hessenmühle bezeichnet außerdem:
 Hessenmühle (Gersdorf), denkmalgeschützter Gebäudekomplex in Gersdorf
 Hessenmühle (Usingen), denkmalgeschützter Gebäudekomplex in Usingen, Eschbach